Сезон 2022/23 на Югозападна Трета лига се състои от 22 отбора. Интересното през този сезон е че ще има „вечно дерби“ между дублиращите отбори на Левски (София) и ЦСКА (София).

Формат 
През този сезон в лигата участват 22 отбора. Тя се състои от две фази. Първата фаза е разделена на 2 групи по 11 отбора (Група "А" и Група "Б"). Втората фаза също е разделена на две групи. В първа група играят топ 5 от Група "А" и Група "Б", а във втора група играят останалите 6 отбора от групите. Отборите пренасят пълния си актив от Първа фаза само срещу отборите от групата си от Първа фаза, които също участват в тяхната група. Първият отбор в крайното класиране печели промоция за Втора лига, последните 4 отбора отпадат в Областни групи, a 16ти, 17ти и 18тия отбор е възможно да отпаднат в Областни групи, зависи колко отбора ще отпаднат от Втора лига.

Промени

Отбори, спечелили промоция за Втора лига 
 Беласица (Петрич)
 Витоша (Бистрица)

Отбори, спечелили промоция от Областните групи 
 Левски Раковски

Отбори, отпаднали от Втора лига 
 Марек (Дупница)
 Септември (Симитли)

Дублиращи отбори 
 ЦСКА (София) II
 Левски (София) II
 Славия (София) II
 ЦСКА 1948 III

Отбори

Класиране

Първа фаза

Група "А"

Група "Б"

Втора фаза

Първа група

Втора група

Източници 

Сезон 2022/23 във футбола
„В“ аматьорска футболна група по сезон